Епархия Пьедрас-Неграса () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Пьедрас-Неграс), Мексика. Епархия Пьедрас-Неграса входит в митрополию Монтеррея. Кафедральным собором епархии Тешкоко является церковь Мучеников Христа Царя.

История 
8 января 2003 года Римский папа Иоанн Павел II выпустил буллу Sollicitus de spirituali, которой образовал епархию Пьедрас-Неграса, выделив её из епархии Сальтильо.

Ординарии епархии 
 епископ Alonso Gerardo Garza Treviño (8.01.2003 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Ватикан, 2005
  Булла Sollicitus de spirituali

Ссылки 
 Официальный сайт
 Информация

Католические епархии Мексики